Carl Sellmer ist der Name folgender Personen:

* Carl Sellmer (Politiker) (1813–1877), deutscher Jurist und Politiker
 Carl Sellmer (Maler) (auch Karl Sellmer; 1855–??), deutscher Maler